

Niemcy 
 Massow – część gminy (Ortsteil) Eldetal w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Massow – część gminy (Ortsteil) Halbe w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald

Polska 
Dawna nazwy miejscowości:
 Masów  
 Maszewo

Inne 
 Massow – niemiecki ród szlachecki

Zobacz też 
 Masów